Bankovci (Požega)
 Bankovci (Zdenci)